Roger Dévigne (1885-1865), écrivain français ;
 Jean-Pierre Dévigne (1918-1980), géologue français.